Le championnat du circuit des joueurs 2012-2013 est une série de tournois de snooker se déroulant au cours de la saison 2012-2013 en Europe et en Asie.

Cette série se conclut par un tournoi final à Galway en Irlande. Le vainqueur est Ding Junhui qui défait Neil Robertson en finale par 4 manches à 3, effectuant une remarquable remontée alors qu'il était mené 3 à 0 par l'Australien. Ding a également réalisé un break maximum en quarts de finale. Robertson échoue en finale de ce tournoi pour la seconde année consécutive, lui qui avait perdu 4 à 0 à ce stade l'an passé.

Saison régulière

Résultats

Classements 
Au cours des treize tournois de la saison régulière, les joueurs ont accumulé des points dans l'optique de se qualifier pour la Grande finale. Les critères de qualification sont les suivants :
 les 25 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite européen (10 tournois)
 les 3 joueurs ayant remporté les tournois en Asie
 les 4 joueurs ayant accumulé le plus de points à l'ordre du mérite asiatique (3 tournois), hormis les trois vainqueurs
Dans l'hypothèse où un joueur serait qualifié de par son classement dans les deux ordres du mérite, sa voie de qualification retenue serait celle de l'ordre du mérite dans lequel il est le mieux classé.

Afin de pouvoir participer à la Grande finale, les joueurs doivent avoir disputé au minimum deux tournois au Royaume-Uni et trois tournois en Europe continentale.

Ordre du mérite européen 
Ding Junhui est qualifié grâce à son classement sur le circuit asiatique.Classement à l'issue des 10 épreuves :

Ordre du mérite asiatique 
Stuart Bingham a remporté deux tournois et Stephen Lee ne participe pas à la Grande finale car il a été suspendu du circuit professionnel pour cause de paris suspects sur ses propres matchs.Classement à l'issue des 3 épreuves :

Grande finale

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 2e tour :  
 1er tour : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 
 147, 138, 133, 130, 130, 118, 108, 101  Ding Junhui
 134  Tom Ford
 125  Mark Allen
 118  John Higgins
 113  Alfie Burden
 105  Ken Doherty
 104  Marco Fu
 100  Barry Hawkins
 100  Martin Gould

Références 

Championnat du circuit des joueurs de snooker
Snooker en 2012
Snooker en 2013